Loevenich ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Loevenich (1896–1965),  preußischer Verwaltungsbeamter sowie Landrat der Kreise Köln und Bergheim
 Peter von Loevenich (1756–1829), königlich-preußischer geheimer Kommerzienrat, Seidenfabrikant in Krefeld

Siehe auch:

 Lövenich (Begriffsklärung)
 Loewenich